Наталья Николаевна Андросова, урождённая княжна Наталья Александровна Искандер-Фурманова (, Ташкент, Туркестанский край, Российская империя — 25 июля 1999, Москва, Россия) — праправнучка императора Николая I. С 1980 по 1999 год — член Объединения членов рода Романовых.

Детские годы 
Отец Натальи — князь Александр Искандер (морганатический сын великого князя Николая Константиновича и Надежды Александровны Дрейер). Мать — Ольга Иосифовна Роговская (1893—1962). На территории СССР осталось лишь двое из потомков Романовых по мужской линии — дети Александра Искандера-Фурманова (Наталья и Кирилл (1915—1992) Андросовы); остальные уехали, убиты или умерли до Великой Отечественной войны.

Наталья — младшая дочь князя Александра Искандера — родилась в Петрограде. На ее крещении присутствовал дед, великий князь Николай Константинович. После Февральской революции 1917 года он вышел из-под надзора жандармов и впервые за многие годы приехал в столицу навестить обосновавшуюся там с сыновьями первую жену. Они жили в доме на углу Каменноостровского проспекта и Большой Монетной улицы.

Николай Константинович забрал семью в Ташкент, куда в 1918 году добрался и князь Александр Николаевич. К тому времени его отца, великого князя, уже не было в живых. Его дворец национализировали, а семья поселилась во флигеле рядом. Александр Николаевич до января 1919 года служил в городском суде, а 19 января присоединился к вспыхнувшему в городе антисоветскому восстанию, а затем с офицерским отрядом бежал до Крыма, где присоединился к Белой армии.

Мать Ольга Иосифовна в 1924 году вышла замуж за ответственного служащего по финансовой части Николая Николаевича Андросова (умер в 1936 году) и переехала в Москву. Отчим вписал детей в паспорт как собственных детей, после чего они получили другое отчество и фамилию Андросовы, что стерло следы великокняжеского происхождения.
В Москве семья поселилась в коммунальной квартире на Плющихе, и Наталья (Таля) до четвертого класса училась частным образом у двух сестер, бывших преподавательниц гимназии.

В 1929 году семья перебралась в подвал на Арбате, дом 30, где Таля прожила до 1970 года.

Юность 
Мама Натальи была осторожным человеком, поэтому о своём происхождении девочка узнала от маминых подруг. «Некоторые семейные фотографии Романовых всегда стояли у нас в доме, их никогда не прятали. Я их рассматривала, знала, что это родственники, но не более», — рассказывала она.

После смерти отчима семья жила бедно. Мать работала машинисткой. Таля закончила всего семь классов. Работала то чертежницей, то счетоводом. Дорога в техникум была закрыта.

В юности её несколько раз вызывали в НКВД и предлагали сотрудничество. «Никогда, — рассказывала она, — панике не поддавалась, да вот однажды пришёл знакомый комсомолец и сказал: „Таля, срочно сожги все документы“. Я его послушалась и сожгла бумаги, в том числе и родословные родителей и собственную метрику». Компетентные органы отстали от нее только в 1955 году, однако в отдельных англоязычных источниках содержатся утверждения, что Наталья в период «Большого террора» стала секретным агентом советских спецслужб под псевдонимом Лола.

С 1930-х гг. записалась в мотоциклетный клуб, участвовала в спортивных выступлениях.

Артистка цирка 
До войны в Парке Горького был популярен аттракцион «Гонки по вертикали» в исполнении американцев. В конце 1930-х гг их выслали из страны, но аттракцион остался. Известный гонщик Смирнов искал себе партнершу. Из многих кандидаток выбрал Талю, которая стала выполнять смертельно опасные трюки на вертикальной стене.

В Великую Отечественную войну Наталья Николаевна работала водителем «полуторки». Днем возила хлеб на передовую, ночью — снег из Александровского сада для строительства оборонительных заграждений на подступах к Москве. Тушила «зажигалки» на арбатских крышах.

После войны вернулась в свой аттракцион. «Не раз падала, разбивалась так, что врачи прочили мне костыли на всю оставшуюся жизнь, а я снова садилась на мотоцикл. Никогда я не позволяла себе плакать и жаловаться. Тогда, в 1940-е годы, я потеряла колено: с высоты вместе с мотоциклом рухнула вниз. Смотрю, а из коленки кости торчат. „Ну что, — говорю, — везите меня в больницу“. Но через год я снова гоняла по стенке. До 1967-го».

Наталья Николаевна — мастер спорта СССР по мотогонкам.

Королева Арбата 
В 1950-е Наталья Николаевна вышла замуж за овдовевшего кинорежиссёра Николая Владимировича Досталя (1909—1959) и усыновила его малолетних сыновей. Николай Владимирович в 1959 году погиб на съёмках фильма «Всё начинается с дороги». Больше замуж не выходила, посвятила себя воспитанию детей (режиссеры В. Н. Досталь и Н. Н. Досталь).

Андросова была знакома с Юрием Нагибиным, Александром Галичем, Александром Вертинским, Юрием Никулиным. Александр Галич, Александр Межиров, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Юрий Казаков, Юрий Нагибин посвятили ей стихи и прозу.…Дальше семилетки её не пустили, Наташа пробавлялась то шитьем, то черчением, то спортом, то шоферила. И от всей этой жизни полезла на стену — в буквальном смысле слова, вошла в номер мотоциклиста Смирнова: гонки по вертикальной стене. Кто из старых москвичей не помнит легендарную Наталью Андросову, сотрясавшую деревянный павильон в Парке культуры и отдыха своим бешеным мотоциклом? Бесстрашная красавица стала королевой старого Арбата, где жила в полуподвале, лишь с приходом Булата Окуджавы началось двоецарствие. Межиров и Вознесенский посвящали ей стихи, Юрий Казаков сделал героиней рассказа, закончить который помешала ему смерть.

Случалось, Наташа падала, ломала кости, попадала в больницу. Но, подлечившись, снова входила в свой смертельный номер. […] Для Наташи её спортивная страда обернулась костылями. Измолотые хрящи срослись намертво, каждое неосторожное движение оборачивается скрутом боли.

В «оттепель» про мотогонщицу писали в советских газетах, и вскоре после этих публикаций Тале передала весточку вдова ее отца, живущая в Париже, — Наталья Константиновна Ханыкова ( — . От неё она узнала, что Александр Николаевич Искандер умер в 1957 году и похоронен на кладбище в Ницце, и получила от его вдовы несколько отцовских рассказов. Рассказав о своем желании побывать на могиле отца, 80-летняя Наталья Александровна получила помощь некоего благотворителя и осуществила эту мечту.

17 июля 1998 года княжна присутствовала при перезахоронении останков Императора Николая II, его семьи и слуг в Санкт-Петербурге.

В 1999 году принц Михаил Греческий, внук Ольги Константиновны Романовой и сын ее младшего сына Христофора, задумал написать книгу о Николае Константиновиче. В России он познакомился с Натальей Николаевной. Вернувшись в Париж, он написал биографию Николая Константиновича «La nuit blanche de Saint-Petersbourg» и посвятил ее памяти кузины. Книга вышла в 2000 году, после её смерти.

Умерла 25 июля 1999 года в Москве от инсульта. Её останки были кремированы и захоронены в колумбарии Ваганьковского кладбища недалеко от захоронений брата и матери.

Предки

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 1: А-З. — М.: Издательский центр «Москвоведение», 2007

Ссылки 
 
 

Женщины в Великой Отечественной войне
Морганатическое потомство Романовых
Мотогонщики СССР
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища
Умершие от инсульта